Piața Romană – plac w Bukareszcie
 Piața Romană – stacja metra w Bukareszcie